Archieparquía de Bagdad puede referirse a:

 Archieparquía de Bagdad de los armenios;
 Archieparquía de Bagdad de los caldeos;
 Archieparquía de Bagdad de los sirios.